Публій Сервілій Ватія Ісаврік, Публій Сервілій Ватія Ісаврік (лат. Publius Servilius Vatia, * 130 — † 44 роки до н.е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки. 
 Гай Сервілій Ватія (консул-суфект), Гай Сервілій Ватія (*Gaius Servilius Vatia, д/н —68 до н. е.) — політичний діяч часів пізньої Римської республіки.
 Гай Сервілій Ватія (*Gaius Servilius Vatia, до 160 до н. е. — після 114 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки. 
 Публій Сервілій Ватія Ісаврік (консул 48 року до н. е.), Пу́блій Серві́лій Ватія Іса́врік (94 — 40 роки до н. е.) — політичний діяч Римської республіки.